Widom ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Widom (* 1927), US-amerikanischer Chemiker und Physiker
 Cathy Spatz Widom (* 1945), US-amerikanische Psychologin und Kriminologin
 Harold Widom (1932–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 Jennifer Widom (* 1960), US-amerikanische Informatikerin
 Michael Widom (* 1958), US-amerikanischer Physiker, Sohn von Benjamin Widom
 Todd Widom (* 1983), US-amerikanischer Tennisspieler